Zalokostas ist der Familienname folgender Personen:

 Christos Zalokostas (1894–1975), griechischer Fechter und Sportschütze 
 Evgenios Zalokostas (1855–1919/1929), griechischer Politiker und Schriftsteller 
 Georgios Zalokostas (1805–1858), griechischer Dichter und Freiheitskämpfer